Palmyra ist die Bezeichnung für:
 Palmyra, eine antike Oasenstadt
 Palmyra (Atoll), ein Atoll
 (13131) Palmyra, Asteroid des Hauptgürtels
 Palmyra (Schiff, 1889)
 Palmyra (Schiff, 1944)
 die Palmyrapalme (Borassus)
 den Palmyra Verlag, einen deutschen Verlag
 Titularbistum Palmyra, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 ein Titularbistum, siehe Titularbistum Palmyra dei Greco-Melkiti
 ein Gefängnis in Tadmur (arabisch für Palmyra), siehe Gefängnis Tadmur 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Palmyra (Alabama)
 Palmyra (Arkansas)
 Palmyra (Georgia)
 Palmyra (Illinois)
 Palmyra (Indiana)
 Palmyra (Iowa)
 Palmyra (Maine)
 Palmyra (Michigan)
 Palmyra (Missouri)
 Palmyra (Nebraska)
 Palmyra (New Jersey)
 Palmyra (New York)
 Palmyra (North Carolina)
 Palmyra (Ohio)
 Palmyra (Pennsylvania)
 Palmyra (Tennessee)
 Palmyra (Utah)
 Palmyra (Virginia)
 Palmyra (Wisconsin), im Jefferson County
 Palmyra (Town), Town(ship) im Jefferson County, Wisconsin

in Australien:
 Palmyra (Australien)

Siehe auch:

 Palmyra Township
 Palmira
 Palmeira